SID (), в электросвязи – референтная модель данных, разработанная TM Forum с целью стандартизации используемых в отрасли онтологий, понятий, достижение договорённости о взаимосвязи сущностей, информационных потоках. Предполагается, что следование этой референтной модели разработчиками информационных технологий для электросвязи обеспечит более естественную и прозрачную интеграцию разных решений, позволит снизить риски онтологических ошибок в таких интеграционных проектах.

В более современных документах TM Forum эта модель также упоминается как информационный каркас ().

Ссылки 
 TM Forum Information Framework (SID) 

TM Forum